Ольга Корсунова: Корсунова, Ольга Борисовна (1951—2016) — советский и российский фотограф.
 Корсунова, Ольга Владимировна (род. 1981) — российская легкоатлетка.